Příjmení Donaldson nese více různých osobností:

 Jared Donaldson (* 1996) – americký profesionální tenista
 Lily Donaldsonová (* 1987) – britská modelka
 Lou Donaldson (* 1926) – americký jazzový altsaxofonista
 Mary Elizabeth Donaldson (* 1972) – manželka následníka dánského trůnu korunního prince Frederika
 Pat Donaldson (* ????) – britský baskytarista
 Roger Donaldson (* 1945) – novozélandsko-americký režisér, scenárista, producent a občasný herec
 Simon Donaldson (* 1957) – britský matematik

Externí odkazy